Europamesterskaberne i curling 2016 for herre- og kvindehold var det 42. EM i curling gennem tiden. Mesterskabet blev arrangeret af World Curling Federation og afviklet i Braehead, Skotland i perioden 19. - 26. november 2016 med deltagelse af 20 kvinde- og 26 herrehold. A- og B-turneringerne blev alle spillet i Braehead Arena. Skotland var EM-værtsland for sjette gang, men det er første gang at mesterskaberne bliver afholdt i Braehead ved Glasgow.

Mændenes EM-titel blev for tiende gang i mesterskabets historie og for tredje år i træk vundet af Sverige, som med Niklas Edin i spidsen blev det første land i 20 år, der vandt europamesterskabet tre år i træk. Det var endvidere femte gang at Edins hold vandt EM-guld. De fire første titler hjemførte holdet i 2009, 2012, 2014 og 2015. I finalen vandt svenskerne 6-5 efter en ekstra ende over Norge, som vandt EM-medaljer for 10. år i træk, hvilket var en forbedring af deres egen rekord på 9 gange i træk. Bronzemedaljerne gik til Schweiz, som besejrede Rusland i bronzekampen med 8-6. Det var tredje år i træk, at EM-medaljerne blev vundet fordelt mellem de tre nationer, Sverige, Norge og Schweiz. Danmark blev repræsenteret af Rasmus Stjernes hold, der endte på 10.-pladsen efter to sejre og syv nederlag, og som derfor rykkede ned i B-gruppen.

Kvindernes mesterskab blev vundet af Ruslands hold, der vandt mesterskabet for andet år i træk, og som med Viktorija Moisejeva som skipper i finalen slog Anna Hasselborgs hold fra Sverige med 6-4. Det var fjerde gang at Rusland vandt EM for kvinder, men det var første gang med Moisejeva som kaptajn. Bronzemedaljerne gik til værtslandets hold med Eve Muirhead som skipper, som var gået ubesejret gennem grundspillet, men som blev slået ud i semifinalen af Rusland. I bronzekampen besejrede skotterne Tjekkiet med 6-2. Danmark blev repræsenteret af Lene Nielsens hold, som endte på femtepladsen efter fire sejre og fem nederlag. Lene Nielsen blev imidlertid skadet i holdets fjerde kamp, hvorfor kaptajnrollen i resten af turneringen blev udfyldt af Madeleine Dupont.

EM-turneringerne fungerede endvidere som VM-kvalifikation for både mænd og kvinder. De syv bedste hold i mændenes turnering, Sverige, Norge, Schweiz, Rusland, Tyskland, Skotland og Italien, kvalificerede sig til VM i 2017 i Edmonton, mens den sidste europæiske VM-plads gik til vinderen af B-EM, Holland. Fra kvindernes turnering kvalificerede de syv bedste hold, Rusland, Sverige, Skotland, Tjekkiet, Danmark, Schweiz og Tyskland, sig direkte til kvindernes VM i 2017 i Beijing, mens A-EM's nr. 8, Italien, sikrede sig den sidste plads.

Mænd 

Mændenes mesterskab var opdelt i en A-, B- og C-turnering med deltagelse af i alt 35 nationer, hvor C-turneringen fungerede som kvalifikation til B-turneringen. I A-turneringen spillede 10 hold om det egentlige europamesterskab, og holdene, der sluttede som nr. 9 og 10 i A-turneringen, blev rykket ned i B-gruppen. B-gruppen bestod af 16 hold, der spillede om to oprykningspladser til A-gruppen. Både A- og B-turneringen blev spillet i Braehead Arena.

For tiende gang i mesterskabets historie og for tredje år i træk blev EM-titlen vundet af Sverige, som med Niklas Edin i spidsen blev det første land i 20 år, der vandt europamesterskabet tre år i træk. Den præstation blev senest udført af Skotland, der vandt tre titler i træk i perioden 1994-96. Det var endvidere femte gang, at Edins hold vandt EM-guld. De fire første titler hjemførte holdet i 2009, 2012, 2014 og 2015. I finalen vandt svenskerne 6-5 efter en ekstra ende over Norge, som dermed vandt EM-medaljer for 10. år i træk, hvilket var en forbedring af deres egen rekord på ni gange i træk. Bronzemedaljerne gik til Schweiz, som besejrede Rusland i bronzekampen med 8-6. Det var tredje år i træk, at EM-medaljerne blev vundet fordelt mellem de tre nationer, Sverige, Norge og Schweiz. 

Dermed endte de fire hold i medaljekampene på præcis samme placering, som holdene havde opnået i grundspillet, hvor Sverige endte på førstepladsen med otte sejre og blot ét nederlag, mens de tre andre hold endte grundspillet med seks sejre og tre nederlag, hvorfor deres rangering blev afgjort af resultaterne i deres indbyrdes opgør.

Danmark blev repræsenteret af Rasmus Stjernes hold, der endte på 10.-pladsen efter to sejre og syv nederlag, og som derfor rykkede ned i B-gruppen sammen med Finland, der endte på tre sejre og seks nederlag, og som efterfølgende tabte omkampen om ottendepladsen til Østrig.

Ud over EM-titlen spillede holdene om otte ledige pladser ved VM i 2017 i Edmonton, Alberta, Canada. De syv bedst placerede hold ved A-EM, Sverige, Norge, Schweiz, Rusland, Tyskland, Skotland og Italien, kvalificerede sig direkte til VM, mens den sidste plads gik til vinderen af B-EM, Holland, der besejrede A-EM's nr. 8, Østrig, i en dyst bedst af tre kampe, og som dermed kvalificerede sig til VM i curling for blot anden gang nogensinde og for første gang siden 1994.

B-turneringen blev vundet af Holland, der i finalen besejrede Slovakiet med 7-6 efter en ekstra ende, og dermed rykkede de to finalister op i A-EM, hvilket for Slovakiets vedkommende var første gang nogensinde, mens Holland vendte tilbage til A-gruppen efter kun ét år i B-gruppen.

A-EM 

A-EM havde deltagelse af 10 hold – de otte bedste hold fra A-EM 2015 og de to bedste hold fra B-EM 2015. Holdene spillede først et grundspil alle-mod-alle, hvorefter de fire bedste hold gik videre til slutspillet om medaljer.

Grundspil

Slutspil 

Slutspillet havde deltagelse af de fire bedste hold fra grundspillet, Sverige, Norge, Schweiz og Rusland. I semifinalerne mødte grundspillets nr. 1 og 4 hinanden i den ene semifinale, mens nr. 2 og 3 mødtes i den anden semifinale.

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Samlet rangering

B-EM 

25 hold var tilmeldt B-EM, så de 11 lavest rangerede hold ved sidste EM måtte spille kvalifikation. Kvalifikationen (C-EM) blev spillet i Ljubljana, Slovenien i perioden 25. april – 1. maj 2016, hvor Estland og Frankrig sikrede sig de sidste to pladser ved B-EM.

De 16 hold i B-EM var opdelt i to grupper med otte hold i hver. I hver gruppe spillede holdene en enkeltturnering alle-mod-alle, og de tre bedste hold fra hver gruppe gik videre til slutspillet, hvor de to gruppevindere var direkte kvalificeret til semifinalerne, mens toerne og treerne spillede om de sidste to semifinalepladser. Vinderen og nr. 2 ved B-EM, Holland og Slovakiet, rykkede op i A-gruppen, og vinderen, Holland, fik endvidere muligheden for at kvalificere sig til VM i 2017 i en dyst bedst af tre kampe mod A-EM's nr. 8, Østrig, hvilket hollænderne udnyttede ved at besejre Østrig med 2-1 i kampe. Nr. 3 til 14 i B-gruppen kvalificerede sig direkte til det efterfølgende B-EM.

De to hold, der sluttede på syvende- eller ottendepladsen i grupperne, spillede videre om placeringerne 13-16 i B-gruppen. Holdene, der sluttede som nr. 15 og 16, Frankrig og Spanien, måtte året efter spille C-EM som kvalifikation til B-EM.

Grundspil

Gruppe A

Gruppe B

Slutspil

Kvartfinaler

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Nedrykningsspil 

De fire hold, der sluttede på syvende- eller ottendepladsen i de to grupper, spillede om 13.- til 16.-pladsen, og dermed om at undgå de to nedrykningspladser til C-EM 2017. De to syvere og de to ottere mødtes i hver deres playoff-kamp, hvor vinderne i kampen mellem syverne endte på en samlet 13.-plads, mens taberen i kampen mellem de to ottere måtte tage til takke med 16.-pladsen. Til sidste spillede taberen i kampen mellem syverne og vinderen af kampen mellem otterne en afgørende kamp om 14.- og 15.-pladsen.

Samlet rangering

C-EM 

Ved C-EM spillede 11 hold om to ledige pladser ved B-EM. Turneringen blev afholdt i perioden 25. april – 1. maj 2016 i Ljubljana, Slovenien. Turneringen blev vundet af Estland, der sammen med Frankrig gik videre til B-EM senere på året.

VM-kvalifikation 

De syv bedste hold fra A-EM, Sverige, Norge, Schweiz, Rusland, Tyskland, Skotland og Italien, kvalificerede sig direkte til VM 2017 i Edmonton. Den sidste europæiske VM-plads gik til vinderen af B-EM, Holland, der vandt en dyst bedst af tre kampe over A-EM's nr. 8, Østrig, med 2-1 i kampe.

Kvinder 

Kvindernes mesterskab var opdelt i en A-, B- og C-turnering med deltagelse af i alt 26 nationer, hvor C-turneringen fungerede som kvalifikation til B-turneringen. I A-turneringen spillede 10 hold om det egentlige europamesterskab, og holdene, der sluttede som nr. 9 og 10 i A-turneringen, blev rykket ned i B-gruppen. B-gruppen bestod af 10 hold, der spillede om to oprykningspladser til A-gruppen. Både A- og B-turneringen blev spillet i Braehead Arena.

Mesterskabet blev vundet af Ruslands hold, der vandt EM-titlen for andet år i træk, og som med Viktorija Moisejeva som skipper i finalen slog Anna Hasselborgs hold fra Sverige med 6-4. Det var fjerde gang, at Rusland vandt EM for kvinder, men det var første gang, at Moisejeva var kaptajn på det vindende hold. Bronzemedaljerne gik til værtslandets hold med Eve Muirhead som skipper, som i bronzekampen besejrede Tjekkiet med 6-2. Skotterne var ellers var gået ubesejret gennem grundspillet, men holdet blev slået ud i semifinalen af Rusland med 11-6. Det var syvende år i træk, at det skotske hold kunne rejse hjem med medaljer om halsen. Danmark blev repræsenteret af Lene Nielsens hold, som endte på femtepladsen efter fire sejre og fem nederlag. Lene Nielsen blev imidlertid skadet i holdets fjerde kamp, hvorfor kaptajnrollen i resten af turneringen blev varetaget af Madeleine Dupont.

Ud over EM-titlen spillede holdene om otte ledige pladser ved VM i 2017 i Beijing, Folkerepublikken Kina. De syv bedst placerede hold ved A-EM, Rusland, Sverige, Skotland, Tjekkiet, Danmark, Schweiz og Tyskland, kvalificerede sig direkte til VM, mens den sidste plads gik til A-EM's nr. 8, Italien, som vandt en dyst bedst af tre kampe mod vinderen af B-EM, Ungarn, med 2-0 i kampe.

B-turneringen blev vundet af Ungarn, der i finalen besejrede Tyrkiet med 6-5, og dermed rykkede de to finalister op i A-EM, hvilket for Tyrkiets vedkommende var første gang nogensinde, mens Ungarn vendte tilbage til A-gruppen efter kun ét år i B-gruppen.

A-EM 

A-EM havde deltagelse af 10 hold – de otte bedste hold fra A-EM 2015 og de to bedste hold fra B-EM 2015. Holdene spillede først et grundspil alle-mod-alle, hvorefter de fire bedste hold gik videre til slutspillet om medaljer.

Grundspil

Slutspil

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Samlet rangering

B-EM 

16 hold var tilmeldt B-EM, så de otte lavest rangerede hold ved sidste EM måtte spille kvalifikation. Kvalifikationen (C-EM) blev spillet i Ljubljana, Slovenien i perioden 25. april – 1. maj 2016, hvor Hviderusland og Litauen sikrede sig de sidste to ledige pladser ved B-EM.

De 10 hold i B-EM spillede en enkeltturnering alle-mod-alle, og de fire bedste hold gik videre til slutspillet om medaljerne. Vinderen og nr. 2 ved B-EM, Ungarn og Tyrkiet, rykkede op i A-gruppen, og vinderen, Ungarn havde endvidere muligheden for at kvalificere sig til VM i 2017 i en dyst bedst af tre kampe mod A-EM's nr. 8, Italien, men her viste italienerne sig for stærke og sikrede sig VM-pladsen med 2-0 i kampe. Nr. 3 til 8 i B-gruppen kvalificerede sig direkte til det efterfølgende B-EM, mens holdene, der sluttede som nr. 9 og 10, Slovakiet og Polen, året efter måtte spille C-EM som kvalifikation til B-EM.

Grundspil

Slutspil

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Samlet rangering

C-EM 

Ved C-EM spillede otte hold om to ledige pladser ved B-EM. Turneringen blev afholdt i perioden 24. april – 1. maj 2016 i Ljubljana, Slovenien og blev vundet af Hviderusland, der sammen med Litauen gik videre til B-EM senere på året.

VM-kvalifikation 

De syv bedste hold fra A-EM, Skotland, Sverige, Tjekkiet, Rusland, Danmark, Tyskland og Schweiz, kvalificerede sig direkte til VM 2017 i Beijing. Den sidste europæiske VM-plads gik til A-EM's nr. 8, Italien, der vandt af en dyst bedst af tre kampe mod vinderen af B-VM, Ungarn, med 2-0 i kampe.

Se også 
 C-EM i curling 2016

Kilder / eksterne henvisninger 
 World Curling Federation  
 Le Gruyère AOP European Curling Championships 2016

Noter 

2016
Curling i 2016
Curling i Storbritannien
Sport i Glasgow